Amborella trichopoda – gatunek z monotypowego rodzaju amborella Amborella, rodziny amborellowatych Amborellaceae i rzędu amborellowców Amborellales (w systemie Ruggiero i in. 2015 też nadrzędu Amborellanae). Płożący krzew występujący współcześnie tylko na wyspie Nowa Kaledonia na Oceanie Spokojnym. Zgodnie z danymi filogenetycznymi uwzględnionymi w systemach APG rodzina ta stanowi grupę siostrzaną dla wszystkich pozostałych okrytonasiennych, tj. reprezentuje prostą linię potomną przodków roślin okrytonasiennych. Z tego też powodu, podkreślając odrębność taksonu, nadawana jest mu ranga rzędu Amborellales. Amborellowce (Amborellales) wraz z grzybieniowcami (Nympheales) i Austrobaileyales łączone są w tzw. grad ANA skupiający najstarsze linie rozwojowe okrytonasiennych (skrót od pierwszych liter nazw naukowych rzędów).

Nazwa Amborella jest zdrobnieniem malgaskiego słowa ambora oznaczającego roślinę z rodzaju Tambourissa, którą pierwotnie uznano za najbliżej spokrewnioną z A. trichopoda.

Gatunek nie posiada znaczenia ekonomicznego, ale ze względu na znaczenie naukowe uprawiany jest w ogrodach botanicznych.

Rozmieszczenie geograficzne 
Gatunek znany jest tylko z wyspy Nowa Kaledonia, gdzie rośnie w lasach na rzędnych od 200 do 1000 m n.p.m. na glebach powstających ze skał łupkowych. Lokalnie bywa liczny w obszarze między Plateau de Dogny i zlewnią rzeki Tipindjé.

Ponieważ przodkowie amborellowców oddzielili się od pozostałych okrytonasiennych około 130 milionów lat temu, a Nowa Kaledonia wypiętrzyła się z oceanu przed ok. 37 milionami lat, rośliny te musiały rozwijać się gdzieś indziej i wyginąć w obszarze pierwotnego występowania.

Morfologia 

 PokrójRośliny o pędach zdrewniałych osiągających do 8 m wysokości. Pędy nieregularnie rozgałęziają się, w efekcie roślina ma postać rozłożystego krzewu, czasem o pokroju zbliżonym do pnącza lub niewielkiego drzewa (siewka i młoda roślina ma wzrost sympodialny). Młode pędy są nagie lub owłosione.

 LiścieSkrętoległe, początkowo wyrastają spiralnie, później dwurzędowo, bez przylistków, są zimozielone, pojedyncze, całobrzegie lub o brzegu falistym do wyraźnie piłkowanego, czasem nawet pierzasto klapowane. Użyłkowanie jest pierzaste, z wiązkami łączącymi się przy brzegu blaszki.

 Kwiaty Rośliny rozdzielnopłciowe z drobnymi kwiatami (poniżej 7 mm średnicy) zebranymi w niewielkie, wierzchotkowate kwiatostany wyrastające w kątach liści. Okwiat niezróżnicowany, biały, złożony z (5) 6–8 (13) listków (liczniejszych w kwiatach męskich), ułożonych skrętolegle, u nasady nieco zrośniętych. Pod okwiatem wyróżniane bywają podobne do niego podkwiatki. W listkach okwiatu znajduje się pojedyncza żyłka przewodząca. Kwiaty męskie z licznymi  (12–22, rzadko do 100) pręcikami o pylnikach niemal siedzących (nitki są krótkie i szerokie), ułożonych w 3–5 okółkach, z których zewnętrzny przylega do okwiatu. Główki pręcików kształtu trójkątnego, z rozsuniętymi pylnikami i z wydłużonym łącznikiem między nimi. Woreczki pyłkowe otwierają się podłużnymi pęknięciami. Ziarna pyłku bez porów, a jedynie z cieńszymi miejscami. Kwiaty żeńskie z 1–2 prątniczkami (rzadko bez nich lub z trzema) i 5–8 wolnymi, górnymi owocolistkami ułożonymi w jednym okółku (według niektórych autorów spiralne). Brzegi owocolistków nie są całkowicie zrośnięte w części szczytowej. Znamię siedzące, tworzone przez wywinięte brzegi owocolistka. Zalążek pojedynczy, usytuowany marginalnie, hemianatropowy (poprzeczny). Woreczek zalążkowy 8-jądrowy.

 Owoce  Zbiorowe, tworzone przez krótkoszypułkowe czerwone, mięsiste pestkowce o średnicy do 5 mm. Owoce powstają zwykle tylko z trzech owocolistków. Pestki o powierzchni dziobatej, z komorami wypełnionymi substancjami żywicznymi. Zarodek drobny z dwoma liścieniami. Bielmo obfite.

Biologia i ekologia 
Do cech pierwotnych Amborella trichopoda należy m.in. brak naczyń (w drewnie wtórnym obecne są tylko cewki) oraz komórek wydzielniczych z olejkami eterycznymi – obecnych u innych grup bazalnych roślin okrytonasiennych. Specyficzny jest mitochondrialny DNA o rozmiarze 7-krotnie większym niż u innych roślin, zawierający geny pochodzące z poziomego transferu od co najmniej dwóch gatunków mchów, przedstawiciela zielenic Coccomyza i licznych okrytonasiennych (bukowców, szczawikowców, sandałowców, wilczomleczowatych i bambusa).  W efekcie DNA z mitochondriów amborelli nazwany został „grobowcem cudzych genów”.

Kwiaty o słodkim zapachu wydzielanym nocą zapylane są przez owady i wiatr. Rośliny są dwupienne, ale w różnych sezonach rośliny te mogą rozwijać kwiaty różnych płci (tj. mogą zmieniać płeć).

Systematyka 
Pierwotnie rodzaj Amborella włączany był do poleńcowatych Monimiaceae. Później podniesiony został do rangi osobnej rodziny Amborellaceae i w różnych systemach drugiej połowy XX wieku (Cronquista z 1981, Dahlgrena z 1989, Takhtajana z 1999) zaliczany był do rzędu wawrzynowców (Laurales). Analizy genetyczne na przełomie XX i XXI wieku wykazały, że rodzina ta jest siostrzaną dla wszystkich pozostałych okrytonasiennych. W systemie APG I (1998) i APG II (2003) rodzina była wymieniona wśród posiadających niejasną pozycję (Incertae sedis) wśród kladów bazalnych okrytonasiennych. W systemie Takhtajana z 2009 zaliczona została do monotypowego rzędu Amborellales w nadrzędzie Nymphaeanae i podklasie Magnoliidae. W systemie Ruggiero i in. z 2015 takson podniesiony został do rangi nadrzędu Amborellanae jako jedna z 18 linii rozwojowych okrytonasiennych tej rangi.

 Pozycja filogenetyczna w obrębie okrytonasiennych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Pozycja filogenetyczna w obrębie okrytonasiennych według Yanga i in. (2020)

 Klasyfikacja systematyczna
 rząd Amborellales Melikyan, A.V. Bobrov & Zaytzeva in F. Manitz & F.H. Hellwig, 14 Symp. Biodiv. Evolutionsbiol.: 122. 1 Sep 1999
 rodzina Amborellaceae Pichon in Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris), ser. 2, 20: 384. 25 Oct 1948
 rodzaj Amborella Baillon, Adansonia 10: 354. 20 Feb 1873
 gatunek Amborella trichopoda Baill. Adansonia 10: 354 1873

Przypisy